Mario Martinez (1957–2018) olimpiai ezüstérmes amerikai súlyemelő
 Mario Martínez (1989) válogatott hondurasi labdarúgó